est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 éthynol, numéro CAS , tautomère du cétène

 Cétone
 cétène, numéro CAS 

 Éther
 oxirène, numéro CAS 

Formule brute